Liga dos Campeões da AFC — torneio de futebol asiático organizado pela AFC;
 Liga dos Campeões da CAF — torneio de futebol africano organizado pela CAF;
 Liga dos Campeões da CONCACAF — torneio de futebol norte e centro americana organizado pela CONCACAF;
 Liga dos Campeões da OFC — torneio de futebol da Oceânia organizado pela OFC;
 Liga dos Campeões da UEFA — torneio de futebol europeu organizado pela UEFA;
 Liga dos Campeões Árabes — torneio de futebol árabe organizado pela UAFA;
 Liga dos Campeões da Europa de Handebol Masculino — torneio de andebol europeu organizado pela EHF.
 Liga dos Campeões da Europa de Voleibol Masculino — torneio de voleibol europeu organizado pela CEV.
 Liga dos Campeões da Europa de Voleibol Feminino — torneio de voleibol europeu organizado pela CEV.

Desambiguação